Gollmann ist der Familienname folgender Personen:
 Elfriede Gollmann (1914–2007), österreichische Theaterschauspielerin
 Rosi Gollmann (* 1927), deutsche Pionierin der Entwicklungshilfe